Битва за Басру (1914)
 Битва за Басру (2003)
 Битва за Басру (2008)

См. также
 Битва за Босра (634 год д.э)